Masakra w Baga (2013) –
 Masakra w Baga (2015) –

Zobacz też